Telemark, een gebied in Noorwegen
 Telemarken (skiën), een vorm van skiën